Coll de Sant Teòdul, un coll d'alta muntanya a la zona est dels Alps Penins, 
 Teòdul del Valais(segle IV), primer bisbe d'Octodurus (Martigny) a Suïssa, sant de l'Església catòlica i sant patró del cantó del Valais, celebrat el 16 d'agost 
 Teòdul de Palestina, († 309), màrtir amb Sant Julià de Cesarea a Cesarea de Palestina; celebrat el 17 de febrer.
 Teòdul de Constantinoble (segle IV), prefecte de Constantinoble, asceta a Efes, enfilat al damunt d'una columna; celebrat localment el 3 de desembre.

Referències